Giorgio Dellagiovanna (1941-2013) – calciatore italiano
 Silvio Dellagiovanna (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano